Deme László (1921–2011) nyelvész, írói álneve: Kurdi Péter
Deme László (1979) dramaturg, író, kulturális újságíró, helyenként Sz. Deme Lászlóként említik
 Deme László kézdivásárhelyi önkormányzati képviselő, fia: Deme László testépítő bajnok
 Deme László kézdivásárhelyi születésű skandináv testépítő bajnok, a Székely Újság egyik alapítója; gyakran: ifj. Deme László

Jegyzetek